International Lawn Tennis Challenge 1914 je bil trinajsti turnir International Lawn Tennis Challenge, kasneje znan kot Davisov pokal.

Izid

Finale

Challenge

1914 v športu
1914